Abderazak el Para, de son vrai nom Amari Saïfi, également surnommé Abou Haydara, est né le  à Guelma en Algérie.  Il est un leader du Groupe salafiste pour la prédication et le combat (GSPC).
Abdelaziz Abi, alias Okacha El Para (un autre engagé), qui deviendra plus tard le « conseiller militaire » du GSPC et qui fut tué en manipulant une bombe artisanale à Sidi Ali Bounab (Tizi Ouzou).